Juan Jacobo Crispo (, 1446-1453) fue el decimocuarto duque de Naxos desde 1447 hasta 1453, hijo del decimotercer duque Jacobo II Crispo y su esposa Ginevra Gattilusio.

Murió a la edad de solo seis o siete años y fue sucedido por su tío abuelo Guillermo II.

Orígenes 

La familia Crispo probablemente provenía de Verona. Francisco I Crispo, el fundador de la dinastía era señor de Milo, por tanto vasallo del duque de Naxos y su pariente por matrimonio, ya que se había casado con una nieta del duque Guillermo I Sanudo. Se apoderó del trono de Naxos después de haber asesinado al legítimo duque Nicolás III dalle Carceri. Su hijo Jacobo I Crispo acentuó su legitimidad al casarse también con un miembro de la familia Sanudo: Florencia Sommaripa, nieta de la duquesa homónima Florencia Sanudo y del duque por matrimonio Nicolás Sanudo Spezzabanda. Jacobo I solo había tenido dos hijas y la familia Crispo había decidido aplicar la ley sálica. Por tanto, fue su hermano Juan II Crispo, señor de Milo y Kímolos, quien le sucedió, luego el ducado pasó al hijo de Juan II: Jacobo II Crispo, luego a su hijo, Juan Jacobo.

Biografía 

Juan Jacobo Crispo nació después de la muerte de su padre. La regencia fue asegurada primero por su tío abuelo Nicolás, señor de Santorini, y a la muerte de este último por un segundo tío abuelo Guillermo Crispo. A la muerte de Juan Jacobo, de siete años, la ley sálica hizo pasar el ducado a su pariente más cercano, el regente Guillermo Crispo.

En 1450, el papa Nicolás V predicó una cruzada contra los otomanos que amenazaban Constantinopla. Una de las abuelas de Juan Jacobo respondió ofreciendo a los caballeros hospitalarios la Iglesia de San Antonio que acababa de construir en el muelle del puerto de Naxos, así como una generosa pensión anual.

Referencias

Bibliografía 
 

Duques de Naxos
Casa de Crispo